

Groenestraat (Brugge)

Groenestraat (Kampen)
Groenestraat (Nijmegen)
Groenestraat (Utrecht)